Ultraman puede referirse a:

 Ultraman (DC Comics), nombre de varios supervillanos del universo de DC Comics;
Ultraman (serie de televisión), franquicia de televisión tokusatsu;
 Ultraman: The Adventure Begins, película animada de 1987;
Ultraman (película de 2004), película animada japonesa de 2004